Porret ist der Familienname folgender Personen:

 Charles Frédéric Porret (1845–1921), Schweizer evangelischer Geistlicher und Hochschullehrer
James-Alfred Porret (1843–1924), Schweizer evangelischer Geistlicher und Hochschullehrer
Jérémy Faug-Porret (* 1987), französischer Fußballspieler
 Vincent Porret (* 1984), französischer Biathlet